Oberster Wirtschaftsrat bezeichnet:

 Oberster Rat für Volkswirtschaft in der Sowjetunion
 Supreme Economic Council (Oberster Wirtschaftsrat) der Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg

Siehe auch

 Wirtschaftsrat